Klebsiella pneumoniae Carbapenemase
Kuwait Petroleum Corporation
 quiloparsec, unidade de medida em astronomia

Desambiguação